Пінон ():

Пінон — муніципалітет у Франції, у регіоні Пікардія, департамент Ена

Пінон — статистично обумовлена місцевість в штаті Аризона
 Пінон — невключена територія в штаті Нью-Мексико

Люди 

 Домінік Пінон (* 1955) — французький актор

Інше
 ‎Пінон (рід)